Cosuenda kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cosuenda (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Cosuenda (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar